Teliu peut faire référence à :
 la localité de Teliu, dans le județ de Brașov en Roumanie ;
 au village traditionnel de Teliu, dans l'État de Peleliu, aux Palaos.